Mount Currie kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Currie, Antarktis,

Australien 

 Mount Currie, Northern Territory, berg,

Kanada 

 Mount Currie, Alberta, berg, 
 Mount Currie, British Columbia, berg,

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar